

Persone
 Leon Gast (1936-2021) – regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico statunitense
 Peter Gast, pseudonimo di Heinrich Köselitz (1854-1918) – compositore tedesco

Altro
 Dorsum Gast – catena di creste lunari